Цуно (Коті)
Цуно (Тотторі)
Цуно (Тояма)
Цуно (Міядзакі)